Charlois steht für:

 Auguste Charlois (1864–1910), ein französischer Astronom 
 (1510) Charlois, ein Asteroid, benannt nach Auguste Charlois
 Charlois (Regio), eine Regio auf dem Asteroiden (433) Eros, benannt nach Auguste Charlois
 Charlois (Rotterdam), ein Gemeindebezirk von Rotterdam